Сильверхольт () — шведская фамилия. Известные носители:
 Сильверхольт, Оливер (род. 1994) — шведский футболист, защитник.
 Сильверхольт, Симон (род. 1993) — шведский футболист, полузащитник.
 Сильверхольт, Тейлор (род. 2001) — шведский футболист, нападающий.